Бланше () — французская фамилия.

Известные носители:
 Бланше, Брюно (1760—1822) — временный президент Гаити.
 Бланше, Марк (род. 1968) — французский поэт.
 Бланше, Шарль (1833—1900) — швейцарский органист.
 Бланше, Эмиль Робер (1877—1943) — его сын, швейцарский музыкант и альпинист.